Ein Mann kam nach New York steht für:

 Ein Mann kam nach New York (Roman) (Youngblood Hawke), Roman von Herman Wouk (1962)
 Ein Mann kam nach New York (Film) (Youngblood Hawke), US-amerikanischer Film von Delmer Daves (1964)